Dr. Kimberly Shaw az egyik fontos szereplő az amerikai Melrose Place sorozatban, amit a FOX csatorna tűzött műsorára. Eredetileg csak egy epizódra szerződtették, de a producereknek és a nézőknek annyira megtetszett az alakítása, hogy meghosszabbították a szerződését. 

Kimberly hal meg a legtöbbször a sorozatban: először a második évadban, majd a harmadikban és így tovább…végül agydaganata lett, és az ötödik évadban halt meg.

Kimberly szerepét Marcia Cross alakítja.

Szerepe az egyes évadokban 
1. évad: Kimberly először az 1.11. részben doktornőként tűnik fel a kórházban. Michael egy kicsit később viszonyt kezd vele, Jane (a felesége) tudta nélkül. Az évad végére Jane rájön erre, majd benyújtja a válási papírokat. Kimberly bűntudatot érez amiatt, hogy tönkretett egy házasságot…

2. évad: Miután Michael hivatalosan is elvált Jane-től, Kimberlyvel egy tengerparti házat vesznek maguknak. Sokszor szakítanak, majd újra összejönnek. Mikor újra összejönnek, Michael egy étteremben megkéri a nő kezét, aki először "nem"-et, majd később "igen"-t mond. Mikor kocsival hazafelé tartanak, Michael lesodródik az útról és az árokba borulnak. Michael-nek sikerül életben maradnia, de Kimberly meghal. Ezután vet a férfira szemet Jane húga, Sydney. Össze is jön Michaellel (zsarolás útján). 

Egy este Kimberly visszatér; mégsem halt meg, majd újra összejön a férfival. De van egy hátsó szándéka is: tönkretenni Michaelt. És a cél érdekében szövetkezik Sydney-vel, akit Michael csak kihasznált és az utcai életbe taszította. Az évad utolsó részében Kimberly elaltatja Michael-t, majd az autójába vonszolja, Syndey segítségével, majd beindítják a motort. Tervük az lenne, hogy a férfi füstmérgezésben meghaljon, de Jane meglátogatja a férfit, majd kimenti az autóból. Ezután Kim ellopja Jane autóját és szőke parókában elgázolja a kórház előtt a férfit. Jane-t letartóztatják, Michael-t újraélesztik…

Filmszereplők